Бардо (буддизм) — поняття в буддизмі.
 Бардо Тхедол («Бардо́ Тхедо́л», «Тибетська книга мертвих») — тибетський буддійський текст.

Населені пункти та їхні частини

 Бардо — місто в Зомбковицькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Бардо — гміна в Зомбковицькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Бардо — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бардо — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Бардо — частина села Розалін в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства

Інше 
 місто Бардо, Туніська Республіка
 17062 Бардо
 студійний альбом гурту Merva

Бардо () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Брижіт Бардо — французька кіноактриса.
 Бардо — архієпископ Майнцу (1031–1051).

Примітки